

Persone
Alan Ladd – attore statunitense
Alan Ladd, Jr. – produttore cinematografico statunitense, figlio di Alan
Alana Ladd – ex attrice statunitense, figlia di Alan
Cheryl Ladd – attrice e cantante statunitense
Diane Ladd – attrice statunitense
Ernie Ladd – wrestler e giocatore di football americano statunitense
Jordan Ladd – attrice statunitense, figlia di Cheryl e nipote di Alan
Margaret Ladd – attrice statunitense
William Ladd – medico statunitense

Altro 
Ladd Compagny – casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense
Ladd – villaggio statunitense in Illinois